

Localidades

Mentone (Alabama)
Mentone (Califórnia)
Mentone (Indiana)
Mentone (Texas)

Desambiguação